Ян Крейчий (; ) — чешский шахматист, гроссмейстер (2011).

Биография 
Родился 27 сентября 1992 года.

В 2009 году получил звание международного мастера, в 2011 году получил звание гроссмейстера.

В составе сборной Чехии был участником четырёх Кубков центральной Европы (2009—2011, 2013).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Чехии